Lusitânia — a antiga província romana, na península Ibérica, correspondente a grande parte de Portugal
 Lusitânia (Jaboticabal) — distrito no estado de São Paulo
 Lusitânia (revista) — publicada entre 1924 e 1927 em Lisboa
 Lusitânia (revista católica) — publicada em 1914 no Porto
 Fábricas Lusitana — empresa e fabricante de produtos de alimentação portuguesa
 Ponte Lusitânia - Ponte em Merida (a antiga capital da Lusitânia)
 RMS Lusitania — um navio da Cunard Lines que permaneceu, durante alguns anos, como um dos dois maiores navios do mundo
 Reino da Lusitânia Setentrional — um reino proposto por Napoleão ao rei da Etrúria
 Sport Clube Lusitânia — um clube português sediado em Angra do Heroísmo

Desambiguações de clubes
Desambiguações de jornais
Desambiguações de topônimos